Rötscher bezeichnet die folgenden Personen:

 Felix Rötscher (1873–1944), deutscher Hochschullehrer für Maschinenbau und Werkstoffkunde
 Heinrich Theodor Rötscher (1802–1871), deutscher Dramaturg, Lehrer, Theaterkritiker und Ästhetiker
 Johannes Volkmar Rötscher (1634–1702), deutscher Theologe und Hauptpastor am Schleswiger Dom